Ната́лья Андре́евна Со́болева (род. 11 декабря 1995 года) — российская сноубордистка, выступающая в параллельных дисциплинах за сборную ХМАО-Югры и Кемеровскую область, мастер спорта России международного класса. Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, многократный призёр этапов Кубка Мира.

Семья 
Брат Андрей — также сноубордист, участник Олимпийских игр, призёр этапов Кубка мира.

Спортивные достижения

Юниорские достижения

Карьера в Кубке мира 
Сезон 2010—2011
 5 марта 2011 года — дебютировала в Кубке мира в параллельном слаломе в Москве (Россия), показав 34-й результат.

Сезон 2011—2012
 13 марта 2012 года — набрала первые очки — 35 место в параллельном слаломе в Москве (Россия).

Сезон 2012—2013
 11 декабря 2012 года заняла 4 место в параллельном слаломе в Бад-Гаштайне (Австрия) и впервые попала «в цветочную церемонию».
 27 января 2013 года — дебютировала на Чемпионатах мира. В гонке, параллельном слаломе, заняла 7 место.

Результаты выступлений в Кубке мира

Награды и звания 
 Мастер спорта России международного класса (10 апреля 2015 года).
 Мастер спорта России (26 декабря 2012 года).

Примечания

Ссылки 
  Профиль на ФГСиСР
 Профиль на FIS
 Профиль на сайте sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Сноубордисты России
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года